Кубок Испании по футболу 1989/1990 — 86-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Барселона. Этот кубок стал двадцать вторым в истории команды.

Соревнование прошло в период со 6 сентября 1989 по 5 апреля 1990 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1989/1990 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1989/1990 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1989 году
Спорт в Испании в 1990 году